

Patronyme
 Mohamed Chakouri, (1986- ), est un footballeur algérien.
 Moukhammadjon Chakouri, (1925-2012), est un universitaire soviétique et tadjik.

Homonymie
Homonymie de patronyme